Carter Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Carter Island (Antarktika)

in den Vereinigten Staaten:
 Carter Island (Baldwin County, Georgia)
 Carter Island (Elbert County, Georgia)
 Carter Island (Long County, Georgia)
 Carter Island (Texas)
 Carter Island (Virginia)